Pennisetia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Johann Friedrich Anton Dehne 1850. Pennisetia ingår i familjen glasvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glasvingar
Pennisetia